Сезон 2004 года стал для ФК «Спартак» Москва 13-м в чемпионатах России высшего дивизиона.

Команда

Трансферы 
Список игроков пришедших в клуб в ходе сезона 2004:

Список игроков ушедших из клуба в ходе сезона 2004:

Чемпионат России 2004

Результаты матчей

Итоговая таблица

Статистика

Кубок России 2004/05 
Основная статья: Кубок России по футболу 2004/2005

Результаты матчей

Суперкубок России 2004 
Основная статья: Суперкубок России по футболу 2004

Результаты матчей

Кубок УЕФА 2003/04 
Основная статья: Кубок УЕФА 2003/2004

Результаты матчей

Кубок Интертото 2004 
Основная статья: Кубок Интертото 2004

Результаты матчей

Чемпионат России 2004 (дублирующие составы)

Результаты матчей

Итоговая таблица

Товарищеские матчи

Основной состав 
 Efes Pilsen Cup

Итог турнира: Спартак занял 3-е место на турнире.

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва

2004
Спартак Москва
Чемпионат России по футболу 2004